Il singolare del torneo di tennis Challenger Providencia 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thomaz Bellucci che ha battuto in finale Eduardo Schwank 6-4, 7-63.

Teste di serie 

 Ruben Ramirez-Hidalgo (quarti di finale)
 Iván Navarro (primo turno)
 Eduardo Schwank (finale)
 Daniel Gimeno Traver (secondo turno)

 Brian Dabul (primo turno)
 Thomaz Bellucci (Campione)
 Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)
 Júlio Silva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Providencia 2008